VariCAD es un programa informático para CAD de ingeniería mecánica 3D/2D  y que se ha desarrollado desde 1988. VariCAD se ejecuta en Windows y Linux. Cuenta con muchas herramientas para el modelado de dibujo en 3D y  en 2D. VariCAD proporciona apoyo a los parámetros y limitaciones geométricas, herramientas para los depósitos, tuberías, láminas de metal inflexibles y pruebas de choque, el apoyo de ensambles, partes mecánicas y bibliotecas de símbolos, cálculos, listas de materiales, y mucho más.

El programa incluye una librería de partes estándar con tornillos, tuercas, rodamientos, etc. Además, ofrece varios módulos de cálculo para, por ejemplo, los resortes, barra de torsión y, por supuesto, volumen, masa y centro de gravedad.

VariCAD permite la edición de archivos DWG sin necesidad de conversión utilizando las bibliotecas del Open Design Alliance DWGDirect. VariCAD apoya la ISO de producto industrial de intercambio de datos en formato STEP / STP. Una lista de notables formatos de archivo compatibles se enumeran en la comparación del artículo software de CAD.

VariCAD está disponible tanto para Windows como para sistemas operativo tipo Linux. Con la adición de soporte para la interfaz de usuario Unicode ahora también es compatible con caracteres latinos, no establece tales caracteres como los utilizados en los idiomas japonés, chino y ruso.

VariCAD está disponible en inglés, alemán, portugués, chino y japonés.

VariCAD Viewer es un programa gratuito de propietario para la visualización de archivos de CAD 3D/2D. Se ejecuta en los sistemas operativos Windows y Linux.

Software CAD paramétrico